Línia de retard analògica (del seu nom en anglès Bucket-Brigade Device), mecanisme de delay de base analògica
 BBD també és el codi ISO 4217 del dòlar de Barbados, moneda oficial de Barbados
 BBD també és el codi UCI del Baby-Dump Cyclingteam, equip ciclista dels Països Baixos